Sei unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Truxtun:

 – brigantino varato nel 1842 e affondato nel 1846
 – cacciatorpediniere della classe Truxtun, varato nel 1902 e radiato nel 1919
 – caccoiatorpediniere della classe Clemson, varato nel 1921 e affondato nel 1942
 – trasporto veloce (n origine cacciatorpediniere di scorta) della classe Crosley, varato nel 1943 e radiato nel 1946
 – incrociatore lanciamissili varato nel 1964 e radiato nel 1995
 – cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke, varato nel 2009 e ancora in servizio attivo